

Geografia
Lauria – comune della provincia di Potenza in Basilicata
Isola Laurie o Lauría secondo la denominazione spagnola – isola dell'arcipelago delle Orcadi Meridionali 
Suffeudo di Lauria – antico laudemio

Persone 
Lauria – famiglia nobile siciliana, originaria della Basilicata
Amilcare Lauria (1854-1932) – scrittore italiano
Baldassare Lauria (1935) – politico e chirurgo italiano
Dan Lauria (1947) – attore e doppiatore statunitense
Giuseppe Lauria (1805-1879) – politico italiano
Lorenzo Lauria (1947) – giocatore di bridge italiano
Matt Lauria, propr. Matthew (1984) – attore statunitense
Michele Lauria (1942) – politico italiano
Riccardo di Lauria (...-1266) – nobile italiano
Ruggiero di Lauria (1250-1305) – ammiraglio italiano

Altro
Massacro di Lauria – massacro commesso dalle truppe napoleoniche a Lauria, tra il 7 e l'8 agosto 1806
Ruggiero di Lauria – nave da battaglia della Regia Marina